Овар (фр. Auvare, порт. Ovar) — многозначный термин. 

 Овар — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру. 
 Овар — фрегезия в Португалии, входит в округ Авейру.
 Овар — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы.